Learco – personaggio della mitologia greca, figlio di Atamante e di Ino
 Learco – personaggio delle Guerre del Mondo Emerso
 Learco – nome proprio di persona italiano maschile
 Learco di Reggio – scultore greco antico